Gascogne, ancienne province située sur le territoire actuel des départements français des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées et, pour partie, d'autres départements des régions de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie.

Architecture et urbanisme 
Architecture dans les Landes de Gascogne, architecture rurale.
Urbanisme dans les Landes de Gascogne, structuration de l'habitat.

Botanique 
Ophrys de Gascogne, orchidée terrestre européenne.

Cinéma 
 Le Fils de Gascogne, film français de  Pascal Aubier (1996).
 Les Cadets de Gascogne, autre titre pour Vert paradis, film français d'Emmanuel Bourdieu (2003).

Culture 
Cercle de Gascogne, cafés associatifs de la Gironde et des Landes.
France Bleu Gascogne, station de radio généraliste du réseau France Bleu de Radio France.
Éditions Gascogne, une maison d'édition régionale créée en 2002.
Miss Gascogne, autre titre pour Miss Midi-Pyrénées, concours de beauté féminin qualificatif pour l'élection de Miss France.

Défense 
Escadron de chasse 1/4 Gascogne, unité de combat de l'armée de l'air française.

Économie

Banque 
Crédit agricole Pyrénées Gascogne, partie de la Liste des caisses régionales de Crédit agricole situées en Gascogne.

Industrie et commerce 
Ducs de Gascogne (entreprise), entreprise agroalimentaire française basée dans le Gers.
Groupe Gascogne, entreprise industrielle landaise du papier et de l'emballage.
Papeteries de Gascogne, leader mondial des papiers kraft naturels frictionnés.
Guyenne et Gascogne, entreprise de la grande distribution spécialisée dans l'alimentaire et basée dans le Sud-Ouest.
Portes de Gascogne, autre nom pour Val Tolosa, projet de centre commercial et de loisirs, situé à Plaisance-du-Touch.

Tourisme 
Lycée d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne, basé à Talence en Gironde.

Viticulture 
Côtes-de-gascogne, vin français d'indication géographique protégée.
Floc de Gascogne, vin de liqueur élaboré par mélange de moût de raisin et d'armagnac jeune.
Vignoble de Gascogne, région viticole française qui s'étend du piémont pyrénéen occidental jusqu'à la Garonne

Gastronomie 
Tourtière de Gascogne, gâteau aux pommes originaire de la Gascogne.
Chapon de Gascogne, nom du pain à l'ail en Gascogne.

Géographie 
Autoroute de Gascogne, autre nom de l'Autoroute A65 (France) qui relie Langon en Gironde à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, organisme de gestion du canal de la Neste qui alimente la grande majorité des rivières de Gascogne. 
Forêt des Landes de Gascogne, autre appellation de la Forêt des Landes, massif forestier situé en Nouvelle-Aquitaine.
Golfe de Gascogne, partie de l'océan Atlantique Nord située entre la Bretagne et la Côte Cantabrique.
Inondations de 1977 en Gascogne, précipitations inhabituelles provoquant la crue des cours d'eau des bassins versants situés au cœur de la région.
Landes de Gascogne, région naturelle située au débouché du bassin aquitain sur l'océan Atlantique.
Loi relative à l'assainissement et de mise en culture des Landes de Gascogne, loi (1857) visant à l'assèchement et à la mise en exploitation des zones humides marécageuses.
Parc naturel régional des Landes de Gascogne, parc naturel régional situé en région Nouvelle-Aquitaine.
Pays de Gascogne, régions naturelles et pays traditionnels de Gascogne.
Système agro-pastoral dans les Landes de Gascogne, économie de la région permettant de tirer parti de la lande, vaste étendue d'un sol sableux d'une extrême pauvreté.

Histoire

Comtes et ducs de Gascogne 
Duché de Gascogne, autre nom du Duché de Vasconie, disparu en tant qu'entité politique en 1063.
Liste des comtes et ducs de Gascogne : 
Arnaud de Gascogne (-864) ou Arnaud de Vasconie,  duc de Gascogne, fils d'Émenon, comte de Poitiers et de Sancie de Gascogne.
Aznar Sanche de Gascogne (-836) ou Aznar Sanche, comte de la Vasconie citérieure (duché de Gascogne), fils de Sanche  Loup.
Bernard Guillaume de Gascogne (-1009), fils aîné de Guillaume Sanche et d’Urraca, duc de Gascogne et comte de Bordeaux. 
Brisque de Gascogne (-1041), comtesse de Poitou et duchesse d'Aquitaine, fille de Guillaume Sanche de Gascogne et d'Urraca de Navarre.
Eudes de Gascogne (-735) ou Eudes d'Aquitaine, duc d'Aquitaine et de Vasconie vers 681 jusqu'à sa mort.
Garcia Ier Centulle de Gascogne ou Garcia Ier Semen de Vasconie,  duc de Gascogne en 819, fils de Centulle, lui-même fils probable de Loup II.
Garcia II Sanche de Gascogne (-après 920), comte de Gascogne de 886/887 jusqu'à sa mort.
Gombaud de Gascogne (-982), membre de la maison de Gascogne, évêque de Gascogne, associé au gouvernement de son frère Guillaume Sanche.
Guillaume Sanche de Gascogne (-996), succède à son frère Sanche–Sanche à la tête de la Gascogne.
Loup Ier de Gascogne (-après 676) ou Loup Ier de Vasconie, duc d'Aquitaine et de Gascogne, d'origine vasconne.
Loup II de Gascogne (-après778) ou Loup II de Vasconie, duc de Gascogne 
Loup III Centulle de Gascogne (vers 818) ou Loup III Centulle de Vasconie, duc de Gascogne
Sanche Ier Loup de Gascogne (-816) ou Sanche Ier Loup de Vasconie, duc de Gascogne
Sanche II Sanche de Gascogne (-864) ou Sanche II Sanche de Vasconie, dit Sanche « Mitarra »
Sanche III Garcia de Gascogne (-955), comte de Gascogne, fils de Garcia II Sanche de Gascogne.
Sanche IV Garcia de Gascogne (-961), comte de Gascogne, fils de Sanche III Garcia de Gascogne.
Sanche V Guillaume de Gascogne (-1032) ou Sanche VI Guillaume de Gascogne,  fils de Guillaume Sanche et d'Urraca, duc de Gascogne et comte de Bordeaux.

Organisations 
Liste des commanderies templières en Gascogne, autre nom pour la Liste des commanderies templières en Aquitaine
Société historique de Gascogne, société savante consacrée à l'histoire et à l'archéologie de la province ecclésiastique d'Auch, dans l'ancienne province de Gascogne.
 Fédérations historiques Sud-Ouest Gascogne Languedoc, fédérations de sociétés savantes du Sud-Ouest (notamment la Fédération des Sociétés académiques et savantes de la région Gascogne-Adour)

Patrimoine 
Patrimoine de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, monuments historiques, moulins, fermes anciennes et sites gallo-romains.
Puits à balancier des Landes de Gascogne, dispositif élévateur pour tirer l'eau portant à un bout un récipient et à l'autre un contrepoids répandu dans les Landes de Gascogne.
Salle (Gascogne) ou salle gasconne, tours-salles de la région de Lectoure, en Lomagne gersoise (nord-est du département du Gers).

Revues historiques 
Archives historiques de la Gascogne, publication de la Société historique de Gascogne parue à Auch entre 1883 et 1914.
Revue de Gascogne, revue consacrée à l'histoire et l'archéologie de l'ancienne province de Gascogne et publiée par la Société historique de Gascogne entre 1860 et 1939.

Littérature 
André Gascogne (1915-1989) autre nom de Paul Bérato, écrivain de langue française.

Navigation 
La Gascogne (paquebot de 1886), paquebot de la Compagnie générale transatlantique puis de la Compagnie Sud-Atlantique, démoli en 1919.

Politique et administration

Aménagement du territoire 
Pays des Landes de Gascogne, structure administrative d'aménagement territorial située en Gironde et dans les Landes en Nouvelle-Aquitaine.
Pays Garonne Quercy Gascogne, pays, au sens aménagement du territoire, situé à l'Ouest  du Tarn-et-Garonne.
Pays Portes de Gascogne, pays, au sens aménagement du territoire, situé en Gascogne, dans l'est du département du Gers.
Pays Val de Garonne-Gascogne, structure de regroupement de collectivités locales située dans le département de Lot-et-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine.

Cantons 
Canton de la Gascogne-Auscitaine, canton français du département du Gers.
Canton des Forêts de Gascogne, canton français du département de Lot-et-Garonne.

Intercommunalité 
Communauté d'agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, communauté d'agglomération située dans le département du Gers en région Occitanie.
Communauté de communes Astarac Arros en Gascogne, communauté de communes française située dans le département du Gers.
Communauté de communes Cœur d'Astarac en Gascogne, communauté de communes française, située dans le département du Gers.
Communauté de communes Cœur de Gascogne, communauté de communes française, située dans le département du Gers.
Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, communauté de communes française, située dans les départements du Gers et de la Haute-Garonne.
Communauté de communes des Coteaux de Gascogne, ancienne communauté de communes située dans le département du Gers.
Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, communauté de communes située dans le département de Lot-et-Garonne en région Nouvelle-Aquitaine.
Communauté de communes des Hautes Vallées de Gascogne, ancienne communauté de communes située dans le département du Gers.
Communauté de communes du Cap de Gascogne, ancienne communauté de communes située dans le département des Landes en région Nouvelle-Aquitaine.
Communauté de communes Garonne et Gascogne, ancienne communauté d'agglomération située dans le département de Tarn-et-Garonne et la région Occitanie.

Sport 
Delahaye type 135 Dubos « Gascogne », coach Delahaye type 135 produit en une quinzaine d'exemplaires de 1948 à 1951.
Entente Sud Gascogne, équipe cycliste française créée en 2001.
Football Club Auch Gers Gascogne, ancien nom du Rugby club Auch, comme son nom ne l'indiquait pas.

Toponymes 
Rivière Gascogne, cours d'eau qui coule dans le département Centre à Haïti.
Square de la Gascogne, voie du 20 arrondissement de Paris.

Zoologie 
, plusieurs race de chien d'origine gasconne à la robe bleue :
Grand bleu de Gascogne
Petit bleu de Gascogne
Basset bleu de Gascogne
Bleu de Gascogne, race de pigeon domestique originaire du Sud-Ouest de la France.
Braque français, type Gascogne, race de chien élevé dans le Sud-Ouest de la France depuis des centaines d'années.
Griffon bleu de Gascogne, race de chien d'origine française.
Poule de Gascogne, autre nom de la Poule gasconne, race de poule domestique.

Voir aussi 
 Cadets de Gascogne, nom donné sous l'Ancien Régime aux jeunes gentilshommes gascons sans fortune choisissant la carrière des armes.

Gasconade ville de l'État du Missouri aux États-Unis ;
Rivière Gasconade cours d'eau de l'État du Missouri ;
Comté de Gasconade comté situé dans l'État du Missouri.

Homonymie de toponyme